Peking Čung-che Kuo-an () je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí v Pekingu. Založen byl v roce 1951 pod názvem Peking. Svůj současný název nese od roku 2017. Jedná se o mistra Čínské lidové republiky z ročníku 2009 a celkově čtyřnásobného vítěze Čínského poháru. Klubové barvy jsou zelená a žlutá. Od sezóny 1991 působí v čínské nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává na Dělnickém stadionu s kapacitou 66 161 diváků.

Plný název klubu je Fotbalový klub Peking Čung-che Kuo-an ()

Historické názvy 
 1951 – Peking (Peking cu-čchiou ťü-le-pu)
 1993 – Peking Kuo-an (Peking Kuo-an cu-čchiou ťü-le-pu)
 2003 – Peking Hyundai (Peking Hyundai cu-čchiou ťü-le-pu)
 2006 – Peking Kuo-an (Peking Kuo-an cu-čchiou ťü-le-pu)
 2016 – Peking Kuo-an LeEco (Peking Kuo-an LeEco cu-čchiou ťü-le-pu)
 2017 – Peking Čung-che Kuo-an (Peking Čung-che Kuo-an cu-čchiou ťü-le-pu)

Získané trofeje 
 Chinese Super League (1×)
 2009
 Čínský fotbalový pohár (4×)
 1985, 1996, 1997, 2003
 Čínský Superpohár (2×)
 1997, 2003

Známí hráči

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj:

 1987–1988: Chinese Jia-A League
 1989–1990: Chinese Jia-B League
 1991–2003: Chinese Jia-A League
 2004– : Chinese Super League

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v asijských pohárech 
Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky  

Čínské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1951
Sportovní kluby v Pekingu